Termenul „Margareta” se poate referi la:

Margaretă, o plantă cu flori
prenume feminin, ()

Variante
Marharyta, Maharèta, Margarita, Marga, Margita,  Grete, Margrete, Margretje, Meret, Merit, Merrit, Gesche, Gita, Gitta, Gredel, Greta, Gretchen, Grete, Greten, Gretel, Gretli, Griet, Grit, Grita, Gritt, Gritta, Magrit, Maret, Marga, Margit, Margret, Margareta, Margarete, Margaretha, Margarethe, Margone, Margot [ˈmargɔt], Margott , Margrit, Meta, Metta, Reda, Reta, Rita, Gretje, Grietje, Greet, Gritli, Margrit, Greti, Mae, Mag, Magdy, Magga, Maggie, Maggy, Maidie, Margaret, Margery, Marget, Margo, Marjorie, Matge, May, Meg, Mer, Meta, Peg, Peggy, Margareta, Greta, Marga,  Gréta, Margarèta, Margit, Margita, Margó, Réta, Margarita, Rita, Margot, Marjorie

Nume de persoane

Regalitate

Anglia
Margareta de Anjou, (1430-1482)
Prințesa Margaret de Connaught, (1882-1920)
Prințesa Margaret, Contesă de Snowdon, (1930-2002)

Austria
Margareta de Austria

Belgia și Olanda
Margareta de York, (1446-1503), Ducesă de Burgundia și soția lui Filip al II-lea de Burgundia, regent al Franței

Danemarca
Margareta I a Danemarcei (1353 - 1412), regină a Danemarcei, Norvegiei și Suediei
Margareta a II-a a Danemarcei

Franța
Margareta de Provence, (1221-1285)
Margareta de Angoulême, (1492-1549)
Margareta de Valois, (1553-1615)

Prusia
Prințesa Margaret a Prusiei, regină a Finlandei

România
Principesa Margareta a României

Suedia
Margareta Leijonhufvud (1516-1551), a doua soție a regelui Gustav I al Suediei

Alte personalități
Margareta Giurgea
Margareta Pâslaru
Margareta Pogonat
Margareta Clipa

Ziua onomastică
22. mai; 20. iunie; 20. iulie; 29. octombrie; 16. noiembrie

Vezi și
 Insula Margarita
 Insula Margareta

Prenume feminine